Наталия Николаевна Вяткина — cкульптор, художница монументально-декоративного искусства, график. Заслуженный художник Российской Федерации (2006).

Биография 
Родилась 4 августа 1941 года в Вологде. В 1971 году окончила Московское высшее художественно-промышленное училище, факультет монументально-декоративного искусства (преподаватели: Б. Е. Симаков; Г. А. Захаров). Работала в Доме творчества в Риге под руководством известного скульптора И. Л. Слонима (1971-1973).

Станковые произведения представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Кусково, Государственной картинной галереи г. Вологды, Тольятти, Ярославля, Нижнего Тагила и других городах Российской Федерации. В зарубежных музеях: Италии, Венгрии, Украины и др. В частных коллекциях в России и за рубежом.

Постоянная участница московских, всероссийских, зарубежных и международных выставок (с 1965 г.) Персональные выставки прошли во многих городах России (в Москве, в залах Российской академии художеств, в Вологде, в залах Вологодской областной картинной галереи и других городах) и зарубежных стран: Италии, Германии, Ирландии, Венгрии, Франции и других стран.

Живёт и работает в Москве.

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение скульптуры, с 2012 года)
 Заслуженный художник Российской Федерации (2006)
 Член Союза художников СССР, России (1973)
 Член Московского Союза художников (1992)

Основные проекты и произведения  
Монументально-декоративные композиции: «Легенды степей» (Степногорск, Казахстан, 1984), «Степь» (Степногорск, Казахстан, 1986), «Юность» (Степногорск, Казахстан, 1987), «Русские изразцы» (д. Ферапонтово Вологдской области, 1972), «Времена года» (Обнинск, санаторий, 1985), «Солнце, воздух и вода» (Сочи, 1982)

Монументально-скульптурные композиции: «Лежащая» (Тверь, 1975), «Победа» (Москва, 2005)

Рельефы: «Солнце и море» (Адлер, 1982), «Источники Кавказа» и «Застолье» (Железноводск, 1983), «Утро», «Флора», «Подводное плавание» (Адлер, 1985), «Музыка», «Поэзия» для библиотеки, (Новокузнецк, 1991), «Отдых» (санаторий «Ершово», Московская область,2001), «Юные музыканты» (Москва, Детская хоровая школа, 2006)

Скульптурные композиции: «Концерт» (шамот, Вологодская областная картинная галерея, 1972), «Мать. Бедствие» (шамот, Италия, 1989), «Сирота» (шамот, 1990), «Муза» (фарфор, Государственный музей керамики «Усадьба Кусково XVIII в.», 1990), «Материнство - 1990» (шамот, 1990), «Ангел» (фарфор, Государственный музей керамики «Усадьба Кусково XVIII в.», 1992), «Поэт» (фарфор, 1992), «Парочка» (фарфор, Государственная Третьяковская галерея, 1992), «Весенние качели» (дерево, 1991) , «Парочка под зонтиком» (шамот, 1991), «Грусть» (фарфор, Государственная Третьяковская галерея, 1994), «Модель-1» (бронза, 1999), «Женщина» (бронза, 2000), «Вдохновенный композитор» (шамот, 2009), «Кружевница» (шамот, 2010), «Амазонка» (шамот, 2011), «Архитектура» (2013), «Арфа» (2014), «Бутон» (бронза, 2014)

Портреты: сестры (фарфор, 1984), литературного критика В.И. Коробова (шамот, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 1985), Розы (шамот, Италия, 1995), мамы (бронза, 1998), концертмейстера (шамот, 2000)

Государственная и общественная деятельность 
Член Правления секции скульптуры Московского союза художников (1993-2000 гг.);
Член Комиссии по культуре Региональной общественной организации «Вологодское землячество» в г. Москве (с 2006 года);
Член Региональной общественной организации «Общество солидарности и сотрудничества народов Азии и Африки» (с 2007 года);
Член Автономной некоммерческой организации «Доступная среда — инвалидам» (с 2013 года).

Государственные и общественные награды и премии 
 Почётный диплом Международного конкурса «Италия – 1973» (Фаэнса, Италия, 1973) Премия МОСХа в номинации «Лучшая работа 1988 года» (1988)
 Лауреат Международного конкурса скульптуры в керамике (Гвалдо-Тадино, Италия, 1994)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Серебряная медаль «За заслуги в изобразительном искусстве» МСХ (2011г.)
 Благодарственные письма – Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (1998г.), Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств (2005), Региональной общественной организации «Общество солидарности и сотрудничества народов Азии и Африки» (2013); Благодарственное письмо Губернатора Вологодской области (2012)
 Лауреат многих всесоюзных, всероссийских и международных Творческих групп по декоративному искусству.

Награды Российской академии художеств 
 Диплом РАХ (1999)
 Медаль «Достойному» РАХ (2016)

Примечания

Ссылки 
 Вяткина Наталия Николаевна
 Наталья Вяткина. Скульптура, графика
 Наталия Вяткина удостоена медали Московского союза художников

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова